, biologiste britannique travaillant sur le diabète
 John Arthur Todd (1908–1994), mathématicien britannique qui introduit les classes de Todd
 John Todd (psychiatre) (1914–1987), psychiatre anglais (voir Menston et Syndrome d’Alice au pays des merveilles)
  (1911–2007), mathématicien d'Irlande du Nord, conjoint de Olga Taussky-Todd
 John Todd (biologiste) (1939–), biologiste canadien travaillant dans le domaine de l'écologie
  (1938–), footballer australien